Family Business (film), een film uit 1989
Family Business (ER), een aflevering van ER
Family Business (Amerikaanse televisieserie), een Amerikaanse realityserie van 2003 tot 2006
Family Business (Britse televisieserie), een Britse dramaserie uit 2004
Family Business (Franse televisieserie), een Franse televisieserie uit 2019